Med peut désigner :

Sémantique 
 l'apocope de medicine en anglais ;
 The New England Journal of Medicine ;
 l'apocope de Méditerranée, dans diverses langues ;
 Rai Med était une chaîne de télévision italienne ;
 Meds de Marseille, un club de baseball basé à Marseille ;
 la traduction (notamment danoise, norvégienne et suédoise) ;
 Med kroppen mot jorden ;
 Vifta med händerna.

Commerce et bateaux 
  ;

Sigle 

 Le Med 7, est un groupe informel regroupant 7 pays méditerranéens membres de l'Union européenne : France, Italie, Espagne, Portugal, Grèce, Chypre et Malte.

Toponyme 

 Tanger Med est un port marocain en eau profonde ; 
 Tusta Međ est un village de Bosnie-Herzégovine.

Divers 
 Le Med-arb est un mode alternatif de résolution des conflits ;

Titres 

 Chicago Med, une série télévisée américaine diffusée depuis 2015 ;
 Mighty Med, super urgences, une série télévisée américaine diffusée entre 2013 et 2015 ;
Med, une série télévisée québécoise.

Homonymie de bateaux
Abréviation